Lamu peut désigner :
 Lamu, un comté du Kenya ;
 l'archipel de Lamu, un archipel du Kenya ;
 Lamu, une île du Kenya de l'archipel de Lamu ;
 Lamu, une ville du Kenya sur l'île de Lamu ;
 Lamu, un anime japonais en deux séries ;
 Lamu, un film de 1983 ;
 Lamu : Un rêve sans fin, un anime japonais de 1984 ;
 Lamu, un film de 1985 ;
 Lamu, un film de 1986 ;
 Lamu, un film de 1988 ;
 Lamu, un film de 1991 ;
 Lamu, le nom francisé du manga japonais Urusei Yatsura.

Homonymie de toponyme